«Мы» — российская музыкальная дрим-поп-группа. В её состав входят Даниил Шайхинуров и Dasha Ventu.

История 
В первоначальный состав группы входили Даниил Шайхинуров и Ева Гурари, ранее известная как Иванчихина. Даниил до 2013 года жил в Екатеринбурге, где помимо участия в собственной группе «Red Delishes», сотрудничал с «Обе две» и «Сансарой». Позже Даниил создал дуэт La Vtornik, вошёл в состав трио OQJAV и переехал в Москву. Творчество Шайхинурова понравилось бывшему главному редактору «GQ» Михаилу Идову, и тот пригласил музыканта принять участие в работе над саундтреком к сериалу «Оптимисты». Ева Гурари жила в Ростове-на-Дону, после чего переехала с родителями в Израиль, где продолжила учёбу. До переезда училась в 118 гимназии города Ростова-на-Дону. Также известна как инстаграм-блогер fraukrauze и как исполнительница Mirèle.

Проект «Мы» появился в 2016 году, после того как Даниил обратил внимание на песню Евы в её Инстаграме и предложил сделать совместную запись. За короткое время у дуэта вышли двойной альбом «Расстояние», мини-альбом и несколько синглов. Выпустив первую пластинку весной 2017, группа организует гастрольный тур по клубам России. В сентябре выходит новый клип на песню «Возможно», который набрал более 17 миллионов просмотров на Ютубе. Помимо рядовых любителей поп-музыки, группу замечают и оставляют одобрительные отзывы Михаил Козырев и Юрий Дудь. Журнал «The Village» включил группу в список исполнителей, чьи альбомы ожидаются с наибольшем интересом в 2018 году, назвав дуэт одним из главных открытий русскоязычного инди-попа 2017 года. «Афиша.ру» назвала дуэт «самой трогательной группой 2017 года».

22 января 2018 года 19-летний студент МГТУ им. Баумана Артём Исхаков убил и изнасиловал 19-летнюю студентку Высшей школы экономики Татьяну Страхову. После этого он покончил с собой, оставив предсмертную записку, в которой указал, что воспринял текст песни «Возможно» как призыв к убийству: «Прости, мне придется убить тебя, ведь только так я буду знать точно, что между нами ничего и никогда уже не будет возможно». На следующий день в сети была запущена петиция о запрете песни, побудившей юношу к преступлению. Участников дуэта «Мы» призывали извиниться и понести ответственность за свои действия. В ответ Даниил Шайхинуров попросил не связывать творчество с произошедшей трагедией. Ева Гурари также прокомментировала произошедшее в своём Инстаграме. 26 января 2018 года на своей странице ВКонтакте группа «Мы» заявила о прекращении деятельности, прикрепив к посту новую песню «Звёзды». По словам Даниила Шайхинурова, причиной распада стали разногласия по творческим вопросам, а не недавняя трагедия. В интервью «Дождю» он сказал, что Ева Гурари собиралась закрыть проект ещё несколько месяцев тому назад из-за конфликта вокруг новой песни.

Несмотря на заявление о распаде, 14 февраля группа выложила новую песню — «Плот». Спустя две недели музыканты объявили о выпуске нового альбома весной 2018 года, а также о туре по городам России, Украины и Белоруссии. С ноября 2018 года Ева перестала появляться в треках «Мы», начав сольную карьеру под псевдонимом Mirèle. Позже она сообщила, что больше не планирует работать с Даниилом. Группа «Мы» продолжила существование и после ухода Евы Гурари.

6 мая 2020 года прошёл онлайн-концерт в поддержке с МТС. На концерте выступал как Даниил, так и Ева.

13 августа 2021 года вышел новый альбом группы под названием «Новый Мир, Ч.1». В альбом вошли 7 новых песен с участием новой участницы группы — Ксении Шевченко (также известна под псевдонимом xenaex).

1 января 2022 года обновлённый дуэт выпустил следующий альбом «Новый Мир, Ч.2». 

В начале 2022 года Даниил сообщил о распаде дуэта, после чего альбомы «Новый Мир, Ч.1» и «Новый Мир, Ч.2», записанные с Ксенией Шевченко, были удалены со всех площадок, что вызвало недоумение у фанатов "МЫ".

7 марта 2022 года вновь обновленный дуэт с новой участницей Дашей Венту выпустил песню «Надія», которая стала первой песней дуэта на украинском языке. Текстом этой песни стал стих украинской поэтессы Леси Украинки с одноимённым названием. После этого дуэт выпустил еще множество песен на украинском языке, выражая таким образом поддержку украинцам.

2 сентября 2022 года дуэт выпустил альбом "VENTUSHAKE, Pt. 1".

23 декабря 2022 года мир увидел альбом "VENTUSHAKE, Ч.2", который затрагивает тему вторжения России на Украину.

Дискография 
 Альбомы
 «Расстояние» (2017)
 «Расстояние. Pt 2» (2017)
 «Ближе» (2018)
 «Ближе. Part 2» (2018)
 «Рядом» (2019)
 «Рядом (Mixtape)» (2019)
 «Новый Мир, Ч. 1» (2021) 
 «НОВЫЙ МИР, Pt. 2» (2022)
 «VENTUSHAKE, Pt. 1» (2022)
 «VENTUSHAKE, Pt. 2» (2022)

 Мини-альбомы
 «Расстояние. Pt 3» (2017)
 «Kpbim» (2020)
 «Smile» (2021)
 «Только мы» (2021)

 Синглы
 «Demo» (2016)
 «Таю» (2017)
 «Рядом» (2018)
 «Дети» (2018)
 «LOVE IS» (Мы & Счастливые люди) (2019)
 «Время» (2019)
 «Киты» (Мы & Сансара) (2019)
 «Утро» (2019)
 «Нелюбовь» (2019)
 «Приятно» (2020)
«Кус кус» (2020)
«Купюра» (2021)
«SORRYзизбы» (2021)
«Признание» (2021)
«Лучшие друзья» (2021)
«Тебе к лицу» (2021)
«Дни и ночи» (2021)
«Надiя» (2022)
«Все буде добре» (2022)
«Dasha» (2022)
«Game Over» (2022)
«The world is deaf» (2022)
«You are my love» (2022)
«TikTok» (2022)

Примечания

Ссылки 

Инди-поп-группы России